Neaetha är ett släkte av spindlar. Neaetha ingår i familjen hoppspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppspindlar
Neaetha